Rue de l'Arbalète (disparue) à Lyon.
 Rue de l'Arbalète à Paris.
 Rue de l'Arbalète à Reims.